El término ministro puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un ministro, persona que dirige un ministerio de la Administración pública;
 a un Primer Ministro, en algunos estados soberanos, jefe del gobierno;
 a un ministro, cargo religioso;
 a un ministro, en algunos países, juez de una corte suprema.